Ти́риль Кампенхёуг Э́кхофф (; ) — норвежская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира (три раза — в личных гонках). Обладательница Кубка мира в общем зачёте в сезоне 2020/21. Обладательница трёх малых Кубков мира. Многократная победительница этапов Кубка мира по биатлону. Лидер сборной Норвегии во второй половине 2010-х годов и начале 2020-х.

Пропустила сезон 2022/23, 15 марта 2023 года объявила о завершении карьеры.

Биография 

Родилась 21 мая 1990 года в коммуне Берум в спортивной семье. Младшая сестра чемпиона мира по биатлону Стиана Экхоффа и биатлонистки Кайи Экхофф.

Спортивная карьера

Ранняя карьера 
В марте 2010 года Тириль приняла участие в чемпионате Европы, проходившем в эстонском городе Отепя, в группе спортсменок-юниорок до 21 года. В индивидуальной гонке она стала третьей, в спринте заняла первое место, в гонке преследования была вновь третьей.

25 марта 2010 года на первых зимних Всемирных военно-спортивных играх в Валле-д’Аоста, проводившихся Международным советом военного спорта, в гонке патрулей на 15 км стала обладательницей золотой награды.

Дебют в Кубке мира 
Тириль Экхофф дебютировала в Кубке мира по биатлону 17 марта 2011 года на заключительном этапе сезона 2010/11 в Хольменколлене. В спринте заняла 50-е место, показав одинаковое время с чешской биатлонисткой Барборой Томешовой. В гонке преследования финишировала 46-й, в масс-старте участие не принимала. По итогам выступлений зачётных очков не заработала.

Первые очки в Кубке мира 
Сезон 2011/12 Тириль начала на шестом этапе в итальянской Антерсельве, выступая уже в элитном составе () норвежской сборной. Первой гонкой для молодой норвежки стал спринт, где Тириль заняла только 54 место (2+2). В последующих гонках этапа (эстафете и масс-старте) Экхофф участия не принимала.

На следующем этапе Тириль также выступала. В спринте Экхофф с двумя промахами (0+2) показала 45-й результат. В преследовании Тириль потеряла две позиции, закончив гонку на 47 месте.

На 8-м этапе в финском Контиолахти Тириль вместе с партнерами по команде заняла 14-е место в смешанной эстафете, в спринте Экхофф была 47-й (0+2), а в преследовании молодая норвежка сошла с дистанции после третьей стрельбы (3+3+4+x). На чемпионат мира в Рупольдинге Экхофф не попала.

На завершающем этапе сезона в Ханты-Мансийске Тириль смотрелась уверенно. В первой гонке — спринте — норвежка показала 24-й результат, а в гонке преследования сумела отыграть 4 позиции, заняв итоговое 20-е место. По итогам двух гонок Тириль впервые в карьере отобралась в масс-старт, где заняла очень высокое 7-е место, что на тот момент являлось лучшим результатом в карьере. Благодаря успешному этапу в России Экхофф существенно поднялась в общем зачёте Кубка мира, завершив сезон на 54-м месте. В сезоне норвежка набрала 74 очка (все очки были набраны на этапе в Ханты-Мансийске).

Полноценный сезон в Кубке мира 

В сезоне 2012/13 Экхофф приняла участие во всех 9 этапах Кубка мира. На первых двух этапах в Эстерсунде и Хохфильцене соответственно Экхофф выступила неудачно, не набрав ни одного кубкового очка. За 5 личных гонок лучшим результатом было преследование на втором этапе, где норвежка заняла лишь 44-е место. В победной для норвежек эстафете Тириль участие не принимала.

Первые очки в новом сезоне Экхофф удалось заработать на третьем этапе в словенской Поклюке. В спринте норвежка заняла 18-е место (1+0). В гонке преследования успех не удалось развить: Экхофф потеряла 4 позиции, финишировав 22-й с пятью промахами (1+0+1+3). Весьма неплохие результаты способствовали тому, что Тириль отобралась в первый масс-старт сезона. Гонку Тириль начала хорошо: на первых двух рубежах был лишь один промах, однако на стойке норвежка промазала 6 раз (0+1+3+3) и завершила гонку на 19-м месте.

На традиционных этапах в Оберхофе, Рупольдинге и Антерсельве Тириль провела лишь 4 гонки: 3 спринта (Оберхоф — 65 место, Рупольдинг — 24 место, Антерсельва — 54) и одно преследование в Италии (с 54 места Экхофф сумела подняться на итоговое 29 место).

Тириль была заявлена на чемпионат мира в Нове-Место в резерв на спринт и гонку преследования, но участие так и не приняла.

Заключительные этапы кубка мира сложились для Тириль неплохо: на родине в Хольменколлене Экхофф за три гонки не выпала из 20-ки сильнейших (спринт — 15, преследование — 6, масс-старт — 20). В гонке преследования норвежка показала лучший на тот момент результат в карьере. В Сочи на олимпийской трассе Тириль неудачно завершила индивидуальную гонку, заняв 50 место с 6-ю минутами штрафа. В спринте с одним промахом Тириль была 11-й, а в эстафете вместе с командой — 3-ей. На завершающим этапе в Ханты-Мансийске Тириль ни разу не выпала из 15-ти сильнейших: спринт — 10, пасьют — 12, масс-старт — 10. В общем зачёте Тириль Экхофф стала 29-й.

Олимпийский сезон 

В апреле 2013 года тренеры норвежской сборной объявили состав на олимпийский сезон, куда вошла и Тириль.

Две стартовые гонки сложились для норвежки относительно успешно: в первой гонке сезона — индивидуальной гонке — Экхофф заняла пятое место. На тот момент этот результат стал для Тириль лучшим в личных гонках на этапах Кубка мира. В первом спринте последовала неудача: норвежка была лишь 36-й. В результате решения Антидопингового комитета Международного союза биатлонистов от 30 июня 2015 года итоги этапа в Эстерсунде были пересмотрены: Тириль поднялась в индивидуальной гонке на 4 место, в спринте на 35 место.

Второй этап для Экхофф получился провальным: 43-е место в спринте и 24-е в гонке преследования. В эстафете сборная Норвегии заняла только пятое место.

Третий этап открылся второй в сезоне эстафетой, где норвежки завоевали бронзу. В спринтерской гонке Тириль заняла 11-е место, а на следующий день Экхофф, отыграв 8 позиций, впервые в карьере поднялась на подиум в личной гонке, заняв третье место в гонке преследования.

На Олимпийских играх в Сочи Тириль поднимается на пьедестал, завоевав бронзовую награду в масс-старте. 19 февраля 2014 года Тириль Экхофф стала олимпийской чемпионкой в смешанной эстафете. Двумя днями позже заняла вместе с командой третье место в эстафете. Но в результате перепроверки допинг-проб серебряные призёрки той гонки — россиянки — в ноябре 2017 года были дисквалифицированы, и серебро перешло к норвежкам.

В 2019 году Тириль Экхофф, впервые в своей карьере, выигрывает гонку с 4-мя нулями. Произошло это в гонке преследования в Хохфильцине (15.12.2019). На этом чудеса Тириль не заканчиваются. На следующем этапе в Анси (Франция) она вновь завоёвывает золотую медаль в спринте и в гонке преследования, тем самым, выиграв последние три гонки из трёх.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине в первый день соревнований в составе смешанной эстафетной команды Норвегии завоевала олимпийскую золотую медаль. 13 февраля завоевала бронзу в гонке преследования, поднявшись на третье место после 11-го места в спринте. 18 февраля заняла второе место в масс-старте, уступив только француженке Жюстин Брезаз-Буше. Масс-старт проходил в сложных погодных условиях: из 30 стартовавших только одна биатлонистка допустила менее 4 промахов.

Статистика

Стрельба 
В статистику включена стрельба на этапах Кубка мира по биатлону и Олимпийских играх с учётом эстафет.

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на чемпионатах мира 
15 медалей (10 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые)

Выступления в Кубке мира

Победы в Кубке мира

Примечания 

Биатлонисты Норвегии
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы Всеафриканских игр